Александров, Кирилл:
 Александров, Кирилл Михайлович (род. 1972) — российский историк, журналист, педагог и радиоведущий, публицист.
 Александров, Кирилл Сергеевич (1931—2010) — советский и российский физик, специалист в области кристаллографии и кристаллофизики, академик АН СССР.
 Александров, Кирилл Юрьевич (род. 1955) — советский и российский художник, скульптор.